Janina – variante del nome proprio femminile Janine
 383 Janina – asteroide della fascia principale